Leptochiton (dieren)
 Leptochiton (planten)